Conen ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Conen (1914–1990), deutscher Fußballspieler
 Johannes Conen (1944–2019), niederländischer Szenograph, Videogestalter und Regisseur
 Maria Antoinette Conen (* 1979), Schweizer Architektin
 Marie-Luise Conen (* 1949), deutsche Psychologin und Psychotherapeutin
 Stefan Conen, deutscher Strafverteidiger
 Yasha Conen (* 1981), deutscher Rapper, siehe Yasha

Siehe auch:
 Cohnen
 Kohnen
 Konen